Ра́йкин (Ра́йкина) — еврейская матронимическая фамилия, образованная от женского личного имени Райхе (Райка, Райха). Известные носители:

Райкин 
 Райкин, Андрей Максович (род. 1958) — радиожурналист, шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура».
 Райкин, Аркадий Исаакович (1911—1987) — советский актёр театра, кино и эстрады, конферансье, театральный режиссёр, юморист. 
 Райкин, Борис Самойлович (1924—1994) — советский театральный режиссёр и актёр, педагог.
 Райкин, Бруно Литманович (1912—2005) — южноафриканский пианист и музыкальный педагог.
 Райкин, Константин Аркадьевич (род. 1950) — театральный актёр и режиссёр, профессор, народный артист России. 
 Райкин, Лев Борисович (1897—1995) — архитектор.
 Райкин, Макс Ицикович (Максим Максимов; 1927—1999) — советский артист эстрады и киноактёр.
 Райкин, Соломон Савельевич (1893—1969) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Райкин, Эдуард Семёнович (род. 1971) — российский медиаменеджер.

Райкина 
 Райкина, Екатерина Аркадьевна (род. 1938) — театральная актриса.
 Райкина, Полина Константиновна (род. 1988) — театральная актриса.
 Бутенко-Райкина, Елена Ивановна (род. 1959) — российская актриса театра и кино.